Roodehaan (Groningen), een gehucht in de gemeente Groningen
Roodehaan (Het Hogeland), een gehucht in de gemeente Het Hogeland

Zie ook 
 Oude Rodehaan, een gehucht in de gemeente Groningen